Тумнинский государственный природный заказник — действующая особо охраняемая федеральная природная территория (ООПТ) — государственный биологический природный заказник, расположен в прибрежной зоне Татарского пролива на юго-востоке Хабаровского края, общей площадью 143 100,0 га. Создан в рамках сохранения флоры и фауны восточного Сихотэ-Алиня. Основная цель организации заказника — сохранить основные места обитания и сезонной миграции лося. Ответственная организация — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Заказник образован на основании Постановления Совета Министров РСФСР № 14 от 6.01.1982 г.

Географические особенности 
Заказник расположен в Ванинском районе Хабаровского края. Территория заказника находится в нижнем течении реки Тумнин, между её левым берегом и материковым побережьем Татарского пролива. Территория заказника представляет собой горный рельеф (хребты Приморский, Туманный, Сохатиный, Плоский, Заречный и Горелый), покрытый елово-пихтовыми лесами (27000 га), лиственничной тайгой (18000 га). Около 7000 га занимают безлесые территории, заросшие брусничником и багульником, и скальники. Также присутствуют вырубки и горельники. Незначительную часть леса составляет берёза, клён, бузина, встречается дуб.

Наибольшие горы в заказнике — гора Лысая (872 метра), гора Абуа (862 метра), гора Каменная (802 метра), гора Исток (635 метров). Морское побережье — обрывистое.

По территории заказника протекает около двух десятков малых рек (15-25 км), большей частью являющихся притоками реки Тумнин. По берегам растут ива, ольха, лиственница, черемуха. На востоке заказника, вблизи береговой линии пролива, имеется достаточно большое озеро Быки, общей площадью 2,16 км² (код водного объекта по ГВР — 20040000111118200000049).

Климат муссонный. Снежный покров лежит с ноября по май. Годовая сумма осадков составляет 631 мм. Летом бывают туманы с моря. Средние температуры воздуха в январе — 23,9 С, в июле — 16,5 С.

Растительный и животный мир 
Преобладают елово-пихтовые леса и лиственничники. Млекопитающие: соболь, колонок, горностай, норка, выдра, росомаха, барсук, лось, изюбрь, кабан, косуля, кабарга, бурый медведь, гималайский медведь, белка, ондатра, заяц-беляк, волк, лиса, рысь, наблюдаются отдельные заходы тигра. В реках нерестилища лосося и сахалинского осетра. Птицы — чёрный аист, мандаринка, скопа, чешуйчатый крохаль, орланы белоплечий и белохвост, сапсан, дикуша, рыбный филин, черный журавль.

Примечания

Источники 
 Постановление Совета Министров РСФСР от 06.01.1982 №14
 Решение исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 28.05.1987 №259/3
 Приказ главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 14.07.1987 №267
 Решение малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 18.03.1993 №52 «О государственных республиканских зоологических заказниках и охотничьих заказниках краевого значения Хабаровского края».
 Постановление главы администрации Хабаровского края от 30.05.1995 №210 «О переименовании государственных заказников республиканского (РСФСР) значения "Хехцир", "Баджальский", "Тумнинский", "Удыль", "Ольджиканский" и утверждении положений о них в новой редакции».
 Постановление губернатора Приморского края от 15.10.1998 №511 «О стратегии сохранения биоразнообразия Сихотэ-Алиня».
 Постановление губернатора Хабаровского края от 28.01.2003 №26 «О государственных заказниках федерального значения "Хехцир", "Баджальский", "Тумнинский", "Удыль", "Ольджиканский" и согласовании положений о них».
 Постановление правительства Хабаровского края от 27.06.2007 №124-ПР
 Постановление губернатора Хабаровского края от 04.09.2008 №119
 Постановление губернатора Хабаровского края от 22.12.2008 №175
 Распоряжение правительства Российской Федерации от 31.12.2008 №2055-р «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России».
 Распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.03.2009 №13-р «О Перечне государственных природных заказников федерального значения, на территориях которых государственный контроль и надзор в пределах своих полномочий в приоритетном порядке осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования».

Литература 
 Особо охраняемые природные территории Дальневосточного федерального округа. Корякин В.Н, Андронов В.А, Гранкин Д.М, Реванкова О.А, Романова Н.В, Сухов А.Н, Абдиряева Е.О. Хабаровск. Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Федеральное государственное учреждение "Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства". Главное управление Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (2006)
 Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации (справочник). Часть II. Потапова Н.А, Назырова Р.И, Забелина Н.М, Исаева-Петрова Л.С, Коротков В.Н, Очагов Д.М. М.: ВНИИприроды (2006)
 Красная книга Хабаровского края Е.М.Никитина, М.В Сальникова. Издательский дом "Приамурские ведомости" (2008)

Охраняемые природные территории Хабаровского края
Сихотэ-Алинь
Заказники Хабаровского края
Заказники России федерального значения